Пётр Фадде́евич Богомо́лов (13 декабря 1877, дер. Слизнево Сычевский уезд Смоленская губерния — 25 июня 1931, Тверь) — городской инженер Твери, инженер-строитель, педагог.

Биография 
 1897—1900 — учитель Бутевицкого начального училища Новоторжского уезда;
 1903 — окончил Московский учительский институт;
 1903—1907 — преподаватель:
 Тверского городского 3-классного училища,
 женского коммерческого училища и
 реального казенного училища.
 1910 — окончил Московское инженерное училище;
 1911 — инженер городской управы;
 1912—1917 — городской инженер, заведующий техническим отделом там же;
 1918—1931 — городской инженер
 октябрь 1930 — заведующий техническим подотделом городского отдела коммунального хозяйства;
 1920—1924 — преподаватель Практического института сельского хозяйства и лесоводства.
 1926—1929 — участник всесоюзных водопроводных и санитарно-технических съездов,
 1926—1927 — член Тверского губернского комитета Ассоциации по изучению естественных и производительных сил губернии при губплане;

Скончался в Твери; был похоронен на Волынском кладбище (могила не сохранилась).

Достижения 
Пётр Фаддеевич Богомолов — автор проектов:
 1913 год — зданий Романовского городского начального училища (совм. с Н. Н. Покровским; ныне — детская музыкальная школа, ул. Салтыкова-Щедрина, д.27) и
 1913 год — часовни во имя Иоанна Кронштадтского (проспект Чайковского).
Под его руководством были спроектированы и построены:
 1931 — Тверецкий мост,
 Заволжская и городская бани,
 жилые здания, 
 проведена реконструкция:
 водоснабжения,
 канализации, 
 трамвая.

Общественная деятельность 
Пётр Фаддеевич — автор ряда статей в журнале «Тверской край».

Примечания

Ссылки 
 БОГОМОЛОВ Петр Фаддеевич (1877-1931)
 Виктор Грибков-Майский: Тверские архитекторы
 Петръ Фаддеевичъ Богомоловъ 1877-1931 Технический отдел Тверской Городской управы 30 марта 1912 года
 Богомолов Петр Фаддеевич, автор проекта первой канализации в Твери и проекта реконструкции водопровода.

Выпускники Московского учительского института
Городские инженеры
Похороненные на Волынском кладбище